Trpimirovići so bili vladarska dinastija na Hrvaškem, ki je vladala med 9. in 11. stoletjem.

Dinastijo je utemeljil knez Trpimir, ki je v dalmatinski Hrvaški vladal proti sredini 9. stoletja. Vrsta vladarjev, ki mu je sledila na prestolu, je pripadala njegovemu rodu. Tako kot je sam dosegel zmagov boju z Bolgari, je njegov potomec Tomislav v prvi tretjini 10. stoletja dosegel zmago nad Madžari in nad Bolgari. Hrvaška država se je zelo okrepila v 11. stoletju pod Dimitrijem Zvonimirjem in Petrom Krešimirjem IV., kmalu zatem pa so ji zavladali ogrski kralji.

Genealoško drevo Trpimirovićev

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Vladarske rodbine